Les élections municipales dans l'Oise se sont déroulées les 23 et .

Résultats par nuance dans les communes de plus de 1 000 habitants

Maires sortants et maires élus dans les communes de plus de 3 000 habitants

Résultats en nombre de mairies pour les communes de plus de 1 000 habitants

Résultats dans les communes de plus de

Andeville 
 Maire sortant : Jean-Charles Morel (DVG)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Beauvais 
 Maire sortant : Caroline Cayeux (UMP)
 45 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 36 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Béthisy-Saint-Pierre 
 Maire sortant : Jacques May (SE)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bornel 
 Maire sortant : Yvon Levasseur (SE)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bresles 
 Maire sortant : Jacques Baize (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Breteuil  
 Maire sortant : Jacques Cotel (UMP)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 11 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Chambly  
 Maire sortant : David Lazarus (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 10 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Clermont  
 Maire sortant : Lionel Ollivier (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 12 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Compiègne  
 Maire sortant : Philippe Marini (UMP)
 39 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 23 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Coye-la-Forêt  
 Maire sortant : Philippe Vernier (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Creil  
 Maire sortant : Jean-Claude Villemain (PS)
 39 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 18 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Crépy-en-Valois  
 Maire sortant : Arnaud Foubert (UMP)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Crèvecœur-le-Grand  
 Maire sortant : André Coët (SE)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Estrées-Saint-Denis  
 Maire sortant : Charles Pouplin (SE)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Gouvieux  
 Maire sortant : Patrice Marchand (UMP)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Grandvilliers  
 Maire sortant : Jacques Larcher (DVD)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Lacroix-Saint-Ouen  
 Maire sortant : Jean Desessart (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Laigneville  
 Maire sortant : Jean-Marie Delaporte (DVG)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Lamorlaye  
 Maire sortant : Didier Garnier (UMP)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Le Plessis-Belleville  
 Maire sortant : Dominique Smaguine (SE)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Liancourt  
 Maire sortant : Roger Menn (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 11 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Margny-lès-Compiègne  
 Maire sortant : Bernard Hellal (UDI)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Méru  
 Maire sortant : Yves Leblanc (UMP)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 10 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Montataire  
 Maire sortant : Jean-Pierre Bosino (PCF)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Mouy  
 Maire sortant : Anne-Claire Delafontaine (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Nanteuil-le-Haudouin  
 Maire sortant : Philippe Coffin (PS)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Neuilly-en-Thelle  
 Maire sortant : Gérard Auger (PS)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Nogent-sur-Oise  
 Maire sortant : Jean-François Dardenne (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 11 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Noyon  
 Maire sortant : Patrick Deguise (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 22 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Orry-la-Ville  
 Maire sortant : Serge Para (SE)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Pont-Sainte-Maxence  
 Maire sortant : Michel Delmas (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 12 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Pontpoint  
 Maire sortant : Pierre Renaud (SE)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Précy-sur-Oise  
 Maire sortant : Philippe Éloy (SE)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Ribécourt-Dreslincourt  
 Maire sortant : Jean-Guy Létoffé (PCF)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Just-en-Chaussée  
 Maire sortant : Frans Desmedt (UMP)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Leu-d'Esserent  
 Maire sortant : Frédéric Besset (SE)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 11 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Senlis  
 Maire sortant : Pascale Loiseleur (DVD)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 13 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Thourotte  
 Maire sortant : Patrice Carvalho (PCF)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Verberie  
 Maire sortant : Patrick Floury (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 11 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Verneuil-en-Halatte  
 Maire sortant : Christian Massaux (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Villers-Saint-Paul  
 Maire sortant : Gérard Weyn (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Élections municipales partielles

Élection municipale partielle des 25 juin et 2 juillet 2017 à Lamorlaye 
Maire sortant : Nicole Ladurelle (DVD), démissionnaire
29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Élection municipale partielle des 24 juin et  juillet 2018 à Lamorlaye 
Maire sortant : Nicolas Moula (LR), annulé par le Conseil d'Etat
29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Liste des communes de l'Oise
 Élections à Creil
 Élections municipales de 2001 dans l'Oise
 Élections municipales de 2008 dans l'Oise
 Élections municipales de 2020 dans l'Oise

Lien externe 
 Résultats officiels, Ministère de l'intérieur

Oise
Municipales, 2014